Cathal mac Conchobar mac Taidg – re del Connacht dal 980 al 1010
Cathal O'Connor (Cathal Crobdearg Ua Conchobair, 1153-1224) – re del Connacht dal 1189 al 1199 e poi dal 1201/1202 al 1224